Шанти — встречается несколько значений этого слова, самым распространённым из которых является покой (мир, гармония).

Религия и философия 
Шанти — в философии индуизма и буддизма означает покой, мир, гармонию. 
Ступа Шанти — буддийская белокупольная ступа (чортен), воздвигнутая на вершине холма Чанспа в северной Индии.

Музыка 
Морские песни шанти — поджанр народной английской музыки, песни, которые пели британские моряки. 
Оливер Шанти — немецкий нью-эйдж музыкант.